Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1998 was het elfde in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde twaalf wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 22 maart op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië en eindigde op 4 oktober op het Sportsland SUGO in Japan.

Voorafgaand aan het seizoen werd een nieuw kwalificatiesysteem geïntroduceerd. Na twee kwalificatiesessies mochten de zestien snelste coureurs uitkomen in de zogeheten Superpole-sessie. De uitslag van deze sessie bepaalde de eerste vier rijen op de grid. Tijdens deze sessie gingen de coureurs in omgekeerde volgorde (de zestiende plaats in de kwalificatie als eerste, de snelste coureur als laatste) het circuit op om een enkele vliegende ronde te rijden.

De Brit Carl Fogarty behaalde zijn derde kampioenschap met 351,5 punten. In het laatste evenement haalde Fogarty in de stand de Nieuw-Zeelander Aaron Slight in, terwijl de Australiër Troy Corser, die tot op dat moment het kampioenschap leidde, niet deel kon nemen vanwege een blessure.

Kalender
De Superpole-sessie werd voor het evenement op Donington afgelast vanwege sneeuwval. De grid voor deze races werd samengesteld door de tijden uit de twee reguliere kwalificatiesessies.

Resultaten
In de eerste race op Laguna Seca gebeurden meerdere ongelukken, waardoor er slechts 13 van de 28 ronden verreden konden worden. Voor deze race werden halve punten uitgereikt.

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website